Raffaele De Grada (1885-1957), un peintre italien;
 Raffaele De Grada (1916–2010), un écrivain et historien de l'art italien.